3273 км,  Остановочная Платформа 3273 км — железнодорожная станция (населённый пункт) в Коченёвском районе Новосибирской области России. Входит в Леснополянский сельсовет.

Население

Инфраструктура 
В населённом пункте по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Коченёвского района